

Сункар — село, Жамбильський район, Алматинська область
 Сункар — село, Осакаровський район, Карагандинська область
 Сункар — село, Уйгурський район, Жетисуська область